

Elettronica 
 Video – l'informazione elettronica rappresentante un'immagine che può variare nel tempo
 Videoclip o video musicale – breve filmato che accompagna un brano musicale
 Videocassetta – tipologia di supporto di memorizzazione per la videoregistrazione
 Video2000 – standard di videoregistrazione sviluppato dalla Philips
 Videoterminale – dispositivo elettronico di output di un computer

Informatica 
 Video (Apple) – applicazione del sistema operativo iOS

Musica 
 Video – album dei 2 plus 1 del 1985
 Video – singolo di India.Arie del 2001, dall'album Acoustic Soul
 Video – album di Pakito del 2006

Altri progetti